Гудіксвалль (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гудіксвалль — місто у Швеції, у лені Євлеборг.